David ou Dave Nichols peut désigner :

  (1826-1900), homme politique américain, du Colorado ;
  (1873-1962), altiste britannique ;
  (1917-1997), homme politique américain, du Maine ;
 David E. Nichols (né en 1944), pharmacien et chimiste médical américain ;
  (1826-1900), homme politique américain, du Colorado ;
 , musicien de jazz américain.

Voir aussi 
 , (1940-2013), homme d'affaires et expert en marketing canadien
 David Nicolle (né en 1944), historien britannique en histoire militaire du Moyen Âge